Et hjørne har flere betydninger:

 En vinkel i f.eks. en trekant eller en firkant.
 Et område i f.eks. et land eller en by.